Clausen kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Clausen, Luxemburg, ort,

Tyskland 

 Clausen, Tyskland – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz,